Bukriejewka () – nazwa toponimów w Rosji

 Bukriejewka – wieś w obwodzie kałuskim
 Bukriejewka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet kamyszynski)
 Bukriejewka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet lebiażenski)
 Bukriejewka – wieś w rejonie sołncewskim obwodu kurskiego
 Bukriejewka – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Bukriejewka – chutor w rejonie timskim obwodu kurskiego
 Bukriejewka – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego (sielsowiet anufrijewski)
 Bukriejewka – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego (sielsowiet donski)
 Bukriejewka – wieś w rejonie kołpniańskim obwodu orłowskiego
 Bukriejewka – osiedle typu wiejskiego w rejonie liwieńskim obwodu orłowskiego

Strony ujednoznaczniające